Mitologia
 Aletes, heroi grec, fill d'Hípotes
 Aletes, heroi grec, fill d'Egist

Botànica
 Aletes, gènere de plantes apiàcies